Laguna Blanca ist der Name folgender Orte:
 Laguna Blanca (Chaco), Argentinien
 Laguna Blanca (Formosa), Argentinien
 Laguna Blanca (Río Negro), Argentinien
  Laguna Blanca (Chile), Gemeinde in der Provinz Magallanes
 Laguna Blanca (Uruguay), Ort im Departamento Maldonado

Laguna Blanca ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Laguna Blanca (Catamarca), Naturschutzgebiet in Argentinien
 Parque Nacional Laguna Blanca, Argentinien
 Laguna Blanca (Bolivien), See im Nationalpark Andina Eduardo Abaroa
 Laguna Blanca (See, Chile), Bergsee in der Región de la Araucanía
 Laguna Blanca (Paraguay), See